Johann Honnerlag ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Honnerlag (1777–1838), Schweizer Kaufmann und Kunstsammler 
 Johann Georg Honnerlag (1743–1820), Schweizer Textilunternehmer